Пенне — муніципалітет в Італії
 Пенне — вид макаронних виробів

Див. також 
 Пене — річка в Німеччині